Eunostos, Eunostus ou Eunoste (en grec ancien ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Eunostos, déesse grecque inventrice de la meule à grains ;
 Eunostos fils d'Éliée, héros grec de Tanagra ;
 Eunostos de Soles, roi de Chypre () ;
 Eunostos est le nom du port ouest de la ville d'Alexandrie dans l'Antiquité.
 Eunostus est un genre de coléoptères.